Сотово — название нескольких населённых пунктов:
 Сотово — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Сотово — село в Мамадышском районе Республики Татарстан.